Doko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Doko, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Doko, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar